Franciaország
Saint-Benoît, település Ain megyében
Saint-Benoît, település Alpes-de-Haute-Provence megyében
Saint-Benoît, település Aude megyében
Saint-Benoît, település Réunion szigetén
Saint-Benoît, település Vienne megyében